Düzköy (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Düzköy (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Düzköy